Křížková ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Křížková (* 1994), tschechische Weitspringerin
 Šárka Křížková (* 1990), tschechische Badmintonspielerin